Vissac est un nom de famille porté par plusieurs personnalités, et un nom de lieu.

Personnalités 

 Claude Vissac (1943-1995), député français ;
 Étienne de Vissac ( siècle), chancelier de France ;
 Guy Vissac (né en 1933), sénateur français ;
 Pierre de Vissac (mort en 1405), évêque de Saint-Flour ;
 Renée Vissac, coureuse cycliste française.

Lieux 

 Vissac-Auteyrac, commune française, en Haute-Loire.